Port lotniczy Banja Luka – (IATA: BNX, ICAO: LQBK) port lotniczy położony 23 km od Banja Luki. Jest jednym z największych portów lotniczych Bośni i Hercegowiny. W 2018 obsłużył 36180 pasażerów.

Linie lotnicze i połączenia

Statystyki

Przypisy 

Transport w Banja Luce
Banja Luka